Gesteln ist Namensbestandteil zweier Ortschaften im Kanton Wallis, Schweiz:

 Obergesteln
 Niedergesteln